Carl August Wilhelm Berends – medico tedesco
 Daphne Berends – ex cestista olandese
 Johannes Hermannus Berends – vescovo vetero-cattolico olandese